TDI pode referir-se a:

 Bomba injetora
 Diisocianato de tolueno, um composto orgânico
 Technical Diving International
 Teoria do Desenho Inteligente, ou Tedeísmo
 Transtorno dissociativo de identidade